Corbon – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados.
 Corbon – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne.